Kottwitz kan syfta på följande platser:

Polen 

 Kotowice (ort i Polen, Nedre Schlesiens vojvodskap), Powiat wrocławski,

Tjeckien 

 Chotěvice, ort, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar